Erard se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Christian Érard
 Christian Erard